Liphart ist der Familienname folgender Personen:

 Familienname des Adelsgeschlechts von Liphart
 Carl Gotthard von Liphart (1778–1853), livländischer Landmarschall und Garderittmeister
 Ernst Friedrich von Liphart (1847–1932), russischer Maler, Kunstexperte und Kunstsammler
 Gotthard von Liphart (1804–1885), livländischer Landrat
 Karl Eduard von Liphart (1808–1891), livländischer Baron, Mediziner, Naturwissenschaftler, Kunsthistoriker und Kunstsammler
 Reinhold von Liphart (1750–1829), livländischer Landrat

Siehe auch:
 Liphardt
 Lippard